Сеті I — єгипетський фараон
 Сеті II — єгипетський фараон
 Сеті — річка в Непалі
 Сеті — залізничний роз'їзд у Росії
 SETI (програма пошуку позаземних цивілізацій)